Lusagyugh – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Lusagyugh – comune dell'Armenia della provincia di Armavir.